Omelko ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Omelko, eigentlicher Name von Mick Blue (* 1976), österreichischer Pornodarsteller
 Rafał Omelko (* 1989), polnischer Leichtathlet